Куркент () — село в Сулейман-Стальском районе Республики Дагестан.

Образует муниципальное образование сельское поселение село Куркент, как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Селение расположено в центральной части района, на левом берегу реки Чирагчай, в 3 км к северо-западу от районного центра — села Касумкент и в 55 км к юго-западу от города Дербент.

История 
 Село в XIX веке 
Точная дата происхождения села неизвестно. С 1866 по 1928 года Куркент входил в Кюринский округ, в составе Южно-Табасаранского наибства и являлся единственным населённым пунктом Куркентского сельского общества. 

В 1875 году в Куркенте произошёл сильный пожар. 51 дом сгорел дотла, 19 домов получили значительные повреждения. Общий материальный ущерб составил 24 439 рублей. Обошлось без людских жертв — лишь три человека получили ожоги. 

В 1886 году в Куркенте проживал 931 человек. 

 Село в XX веке 
В 1916 году в селе была открыта первая светская школа.

1925—1926 года обозначились созданием партийных и комсомольских ячеек. В 1930 году был создан колхоз имени «И.В. Сталина». В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 220 куркентцев, из них 109 пало в боях. В селе установлен обелиск памяти павших односельчан. В январе 1943 года труженики колхоза имени Сталина отправили авиаэскадрильи имени Валентина Эмирова 340 тысяч рублей, 60 пудов зерна и 30 пудов мяса. 

В 1966 году после сильного землетрясения, в Куркент были переселены семьи из пострадавших сёл Чиликар и Хпюк. В 1984 году в Куркенте открылась вторая школа.

Население 

Моноэтническое село — 99,1 % жителей составляют лезгины. В селе проживают преимущественно представители 13 лезгинских тухумов: Купчияр, Къубалуяр, Ярабар, Дугъанар, Сутаяр, Цӏарахар, Бирякьар, Цӏемпӏияр, Фудурар, Сикӏер, Гачалар, Шинекӏар, Лакарар.

Инфраструктура 
Село электрифицировано, газифицировано и снабжено водопроводом. Функционируют две школы, участковая больница, библиотека, детсад, мечеть и спортзал.

Известные уроженцы 
В 1340 году здесь родился классик средневековой лезгинской литературы — поэт Кюре Мелик.

Примечания 

Населённые пункты Сулейман-Стальского района
Муниципальные образования Сулейман-Стальского района
Сельские поселения Дагестана